Blasenwurm steht für:
 die Hyatide bei Befall mit dem Hundebandwurm, siehe Zystische Echinokokkose
 den Cysticercus bei Befall mit dem echten Bandwurm und anderen Spezies, Symptom der Zystizerkose
 den Coenurus cerebralis der Schafe bei Befall mit dem Quesenbandwurm (Taenia multiceps), siehe Drehkrankheit, Coenurose